165067 Pauls – asteroide della fascia principale
 Pauls – corso d'acqua del Sudafrica
 St. Pauls – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Nord
 Paüls – comune spagnolo

Persone 

 Alan Pauls – scrittore, giornalista e critico letterario argentino
 Gaston Pauls – attore argentino
 Johann Pauls – militare tedesco
 Nicolás Pauls – attore argentino
 Raimonds Pauls- compositore e pianista lituano